Кубок Шпенглера 1953 — 28-й турнір Кубок Шпенглера, що проходив у швейцарському місті Давос в період з 27 грудня по 30 грудня 1953 року.

Групові турніри 
Група «А»

Група «В»

Фінали 
Матч за 3-є місце

 ХК Фюссен —  Крефельд 17:3 (10:0, 4:1, 3:2)

Матч за 1-е місце

 Інтер Мілан —  «Давос» 10:6 (5:2, 5:0, 0:4)

Вперше була проведена трансляція матчів по ТБ.

Примітки

Посилання 
 http://www.spenglercup.ch/ 
 hockeyarchives  
 Архів  
 Архів  

1953
1953 у хокеї з шайбою